Tocuyo peut désigner :

Toponymes



Localités 
 Boca de Tocuyo : capitale de la paroisse civile de Boca de Tocuyo de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 El Tocuyo : chef-lieu de la municipalité de Morán dans l'État de Lara ;
 Tocuyo de la Costa : capitale de la paroisse civile de Tocuyo de la Costa de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Subdivisions 
 Boca de Tocuyo : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 Tocuyo de la Costa : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Autres 
 Tocuyo : une rivière du pays.

Zoologie 
 Arremonops tocuyensis ou « Tohi de Tocuyo » : une espèce d'oiseau de la famille des Emberizidae.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme